Lucernaria är ett släkte av nässeldjur som beskrevs av Otto Friedrich Müller 1776. Enligt Catalogue of Life ingår Lucernaria i familjen Lucernariidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Lucernaridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bägarmaneter
Lucernaria